Cantu, Cantú (en espagnol) ou Cantù (en italien) peut faire référence à :

Géographie 
 Cantù est une ville italienne.

Patronyme 
 Alberto Cantù, musicologue italien.
 Carlo Cantù, acteur italien.
 Jorge Cantú, joueur de baseball américain.
 Paty Cantú, actrice et chanteuse-compositrice mexicaine.
 , chanteuse-compositrice américaine.